Oberharz steht für
 Oberharz, der nordwestlich vom Brockenmassiv gelegene Teil des Harz-Gebirges
 Oberharz (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet im Harz
 Samtgemeinde Oberharz, eine ehemalige Samtgemeinde im Landkreis Goslar in Niedersachsen
 Oberharz am Brocken, eine kreisangehörige Stadt im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt.